Le Premier Pas est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Premier Pas, comédie française réalisé par Eugène Labiche et Delacour en 1862
 Le Premier Pas, film muet américain réalisé par Frank Borzage en 1918
 Le Premier Pas, court-métrage français réalisé par Florence Vignon en 1999
 Le Premier pas, court métrage français réalisé par Jonathan Lennuyeux-Comnène en 2012
 Le Premier Pas, chanson de Claude-Michel Schönberg